Соревнования по метанию копья у мужчин на чемпионате мира по лёгкой атлетике 2019 года прошли 5 и 6 октября в Дохе (Катар) на стадионе «Халифа».

Действующим чемпионом мира в метании копья являлся Йоханнес Феттер из Германии. Феттер в квалификации показал результат 89,35 м, однако в финале метнул только на 85,37 м и занял третье место. Чемпионом неожиданно стал гренадец Андерсон Питерс с результатом 86,89 м.

Одни из претендентов на награды немцы Андреас Хофман и Томас Рёлер не смогли выйти в финал.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Отбор на чемпионат мира 
Отборочный норматив — 83,00 м. Для участия в чемпионате мира спортсмены должны были выполнить его в период с 7 сентября 2018 года по 6 сентября 2019 года. Плановое количество участников, установленное ИААФ в этом виде — 32. В случае, если к концу квалификационного периода норматив показало меньшее количество атлетов, международная федерация добирала их до нужного числа на основании показанных результатов.

Специальное приглашение (wild card) вне национальной квоты получили:
 Йоханнес Феттер — как действующий чемпион мира
 Магнус Кирт — как победитель Бриллиантовой лиги 2019 года

Расписание 

Время местное (UTC+3:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышел в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирован

Квалификация 
Квалификация: квалификационный норматив 84,00 м (Q) или обладатели 12 лучших результатов (q).
Соревнования прошли в двух квалификационных группах 5 октября 2019 года. В сектор вышел 31 участник.

Финал 
Основные соревнования в метании копья у мужчин состоялись 6 октября 2019 года. На фоне результатов, которые показывали метатели копья последние 4 года, достижения призёров чемпионата мира оказались довольно скромными. В финал вышли пять спортсменов с личными рекордами за 90 метров, однако всех их смог опередить 21-летний Андерсон Питерс из Гренады, открытие летнего сезона 2019 года. Двумя месяцами ранее он выиграл Панамериканские игры (87,31 м — национальный рекорд), а в Дохе стал сильнейшим с броском на 86,89 м, лидируя от первого до последнего раунда. Перед стартом будущий чемпион ожидал более далёких попыток, поэтому победа с таким результатом стала для него неожиданностью. Питерс стал вторым чемпионом мира по лёгкой атлетике в истории маленькой Гренады (население — немногим более 100 тыс. человек). Первым был бегун на 400 метров Кирани Джеймс в 2011 году.

Наиболее близок к Питерсу оказался лидер сезона Магнус Кирт. Эстонец трижды отправлял копьё за 85 метров и в итоге проиграл в борьбе за золото 68 см. В пятой попытке Кирт неудачно приземлился на плечо бросковой левой руки и покинул сектор только на медицинском электромобиле. Бронзовую медаль завоевал чемпион 2017 года Йоханнес Феттер из Германии.

Примечания

Ссылки 
 

метание